O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2008/09 foi a 18ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. A Fundação Nortecoope sagrou-se tetra campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

ACR Gulpilhares tem 2 faltas de comparência (nos jogos contra o AD Sanjoanense e Vila Boa Bispo)

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2008-09/index_2008_2009.html

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2008-09/act_nacional/fem_final_08-09.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2008-09/act_nacional/fem_norte_08-09.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2008-09/act_nacional/fem_sul_08-09.htm

Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino